Perla del Grijalva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Perla del Grijalva, La Trinitaria, Chiapas, 
 Perla del Grijalva, La Concordia, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar